Sušica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
la Sušica, une montagne située à l'est de la Bosnie-Herzégovine ;
en Serbie
la Sušica, une rivière de Serbie, affluent droit de la Đetinja ;
Sušica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Sušica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
Sušica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara ;
au Kosovo
Shushicë/Sušica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć ;
Shushicë/Sušica, un village du Kosovo situé dans commune (municipalité) de Pristina, district de Pristina (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).

sr:Сушица